Mount Auburn (Indiana)
 Mount Auburn (Iowa)
 Mount Auburn (Illinois)